Högfors herrgård kan syfta på:

 Högfors herrgård, Norbergs kommun
 Högfors herrgård, Ljusnarsbergs kommun